Les  championnats du monde de gymnastique artistique ont eu lieu à Moscou.

Résultats hommes

Concours par équipes

Concours général individuel

Finales par engins

Sol

Cheval d'arçon

Anneaux

Saut

Barres parallèles

Barre fixe

Résultats femmes

Concours par équipe

Concours général individuel

Finales par engins

Saut

Barres asymétriques

Poutre

Sol

Tableau des médailles 

1981
Gymnastique artistique
Gymnastique artistique 1981
Gymnastique artistique 1981
Artistique Monde 1981
Artistique Monde
1981 en Union soviétique
Compétition de gymnastique à Moscou